Сафронов, Фёдор:
 Сафронов, Фёдор Андреевич (1900—1945) — советский полковник, удостоен мемориальной доски и улицы его имени.
 Сафронов, Фёдор Петрович (1916—1967) — Герой Советского Союза.